Por incendio de Mesa Redonda puede referirse a los siguientes eventos:

 Incendio de Mesa Redonda de 2001
 Incendio de Mesa Redonda de 2012
Incendio de Mesa Redonda de 2019
 Incendio de Mesa Redonda de 2021